Dumas kan syfta på:
 Alexandre Dumas – flera personer
 9059 Dumas − en asteroid i huvudbältet

Geografi

USA 

 Dumas, Arkansas, ort, Desha County, 
 Dumas, Mississippi, ort, Tippah County, 
 Dumas, Texas, ort, Texas, Moore County, 

Robotskapade USAförgreningar